8 marca 2008 rozegrano mecz drugiej edycji, organizowanego co roku, od 2007, Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2007 NSÍ Runavík oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2007, EB/Streymur. Tamtoroczny Puchar przypadł drużynie z Runavíku.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2008 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych